FIS Team Tour 2012 to 4. edycja turnieju drużynowego FIS Team Tour w historii skoków narciarskich.

Pięć turniejowych konkursów zostało rozegranych na trzech różnych skoczniach – w Willingen (Upland), Klingenthal i Oberstdorfie.

Willingen (Upland), 11 lutego 
Data: 11 lutego 2012
Godzina: 16.00
Konkurs: drużynowy
Państwo: 
Skocznia: Mühlenkopfschanze
Punkt konstrukcyjny: 130 m
Rozmiar skoczni (HS): 145 m
Oficjalny rekord skoczni:  Janne Ahonen (08.01.2005) – 152,0 m

Wyniki konkursu

Willingen (Upland), 12 lutego 
Data: 12 lutego 2012
Godzina: 14.45
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Mühlenkopfschanze
Punkt konstrukcyjny: 130 m
Rozmiar skoczni (HS): 145 m
Oficjalny rekord skoczni:  Janne Ahonen (08.01.2005) – 152,0 m
Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Klingenthal, 16 lutego 
Data: 16 lutego 2012
Godzina: 10.00
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Vogtland Arena
Punkt konstrukcyjny: 125 m
Rozmiar skoczni (HS): 140 m
Oficjalny rekord skoczni:  Michael Uhrmann (02.02.2011) – 146,5 m
Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Oberstdorf, 18 lutego 
Data: 18 lutego 2012
Godzina: 16.00
Konkurs: indywidualny
Państwo: 
Skocznia: Heini-Klopfer-Skiflugschanze
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Rozmiar skoczni (HS): 213 m
Oficjalny rekord skoczni:  Harri Olli (14.02.2009) – 225,5 m
Wyniki dwóch najlepszych zawodników (kolor złoty) z każdego kraju brane są pod uwagę w klasyfikacji FIS Team Tour.

Wyniki konkursu

Oberstdorf, 19 lutego 
Data: 19 lutego 2012
Godzina: 13.45
Konkurs: drużynowy
Państwo: 
Skocznia: Heini-Klopfer-Skiflugschanze
Punkt konstrukcyjny: 185 m
Rozmiar skoczni (HS): 213 m
Oficjalny rekord skoczni:  Harri Olli (14.02.2009) – 225,5 m

Wyniki konkursu

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

FIS Team Tour
Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich
2012 w Niemczech